Isernhagen steht für: 

 Isernhagen, Gemeinde in Niedersachsen
 Isernhagen-Süd, Stadtteil von Hannover
 Isernhagen (Calvörde), Waldgebiet im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt

Isernhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Isernhagen (* 1937), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Isernhagen (1897–1960), deutscher Politiker (DP)
 Hartwig Isernhagen (* 1940), deutscher Anglist
 Peter Isernhagen (ca. 1610–1664), Ratsherr der Hansestadt Lübeck